Кукушки:

 Кукушка  — птица семейства кукушковых.

Топоним 
 Кукушки — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Кукушки — деревня в Исетском районе Тюменской области.